Села:
 Здовбиця — Рівненська область, Дубенський район
 Здовбиця — Рівненська область, Рівненський район